Флаг муниципального образования «Кунгу́рский муниципальный район» Пермского края Российской Федерации — опознавательный-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 29 июля 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5584.

Флаг составлен на основании герба Кунгурского муниципального района, по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
Описание флага, утверждённого 25 декабря 2008 года решением Земского Собрания Кунгурского муниципального района № 175, гласило:

Флаг представляет собой прямоугольное полотнище зелёного цвета с отношением ширины к длине 2:3,  занят золотой вертикальной полосой в 1/8 длины полотнища, воспроизводящее фигуру из гербовой композиции: золотой рог изобилия, наклонённый вниз, из него сыплются золотые колосья разного хлеба.

29 июля 2009 года, по рекомендации Геральдического совета при Президенте Российской Федерации, решением Земского Собрания Кунгурского муниципального района № 43, из описания и рисунка флага была исключена золотая полоса:

Флаг представляет собой прямоугольное полотнище зелёного цвета с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуру из гербовой композиции: золотой рог изобилия, наклонённый вниз, из него сыплются золотые колосья разного хлеба.

Символика флага 
В основу флага положен исторический герб города Кунгура, Высочайше утверждённого а. Описание герба гласит: 

Воспроизведение исторического герба на флаге символизирует бережное отношение жителей района к своей истории.

Золотой рог изобилия с сыплющимися из него колосьями разного хлеба символизирует изобилие, плодородие и достаток Кунгурского муниципального района.

Зелёный цвет — символ радости, надежды, изобилия района.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта.

Примечания

См. также